Bjerregaard eller Bjerregård henviser til forskellige personer, geografiske områder etc.:

Steder
 Bjerregård (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse i Gjellerup Sogn, Herning Kommune
 Bjerregård (Hvide Sande Sogn) – en bebyggelse i Hvide Sande Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Bjerregård (Vejrup Sogn) – en bebyggelse i Vejrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Bjerregård (Vedersø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vedersø Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Bjerregård (Brande) – Gammelt brunkulsleje nær Brande, Midtjylland, Ikast-Brande Kommune

 Personer
 Hans Bjerregaard – dansk præst.
 Hans Jensen Bjerregaard – dansk bonde.
 Henrik Anker Bjerregaard – norsk digter.
 Jacob Bjerregaard Jørgensen – tidligere formand for DSU og borgmester i Fredericia Kommune.
 Lucas Justra Bjerregaard – dansk golfspiller.
 Per Bjerregaard – læge og tilknyttet Brøndby IF.
 Ritt Bjerregaard – dansk politiker.